Hrvatska demokratska stranka – bila je hrvatska politička stranka koja je djelovala na području Dalmacije 1905. – 1918.

 Hrvatska demokratska stranka – bila je hrvatska politička stranka 1990. – 2000.